139 rok naszej ery
 139 rok przed naszą erą
 139 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 139
 planetoida (139) Juewa
 droga wojewódzka nr 139
 linia kolejowa nr 139
 Sonet 139 Williama Shakespeare'a
 Psalm 139
 139 to standardowy numer portu Session protokołu NetBIOS
 niemiecki samolot Blohm & Voss Ha 139